Beutler steht für:

 Beutler, Berufsbezeichnung
 Beutler (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Beutelsäuger, Unterklasse der Säugetiere
 Carrosserie + Spritzwerk Beutler, Schweizer Karosseriebauunternehmen
 Abbau Beutler, früherer Name von Sowchosnoje (Kaliningrad, Gurjewsk) in der Oblast Kaliningrad, Russland